Die Mestaruussarja 1955 war die 25. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 8. Mai bis 23. Oktober ausgespielt.

Meister wurde Kronohagens IF. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Erstmals wurde 1955 der finnische Fußballpokal ausgespielt. Im Finale, das im Olympiastadion von Helsinki ausgetragen wurde, schlug am 20. November vor rund 3.000 Zuschauer Haka Valkeakoski den Zweitligisten Helsingin Palloseura mit 4:1 nach Verlängerung.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Entscheidungsspiel gegen den Abstieg 
Da HJK Helsinki und Turun Toverit auf den Rängen acht und neun punktgleich waren, gab es ein Entscheidungsspiel um den zweiten Absteiger:

|}

Damit verblieb HJK Helsinki in der Mestaruussarja, Turun Toverit stieg ab.

Torschützenkönig 
Yrjö Asikainen vom Meister KIF Helsinki wurde mit 12 Treffern Torschützenkönig der Mestaruussarja 1955.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1955
1955